Уильям де Ботро (; 1 сентября 1337, Ботелет, Корнуолл, Королевство Англия — 10 августа 1391) — английский аристократ, 1-й барон Ботро с 1368 года.

Биография 
Уильям де Ботро принадлежал к старинному английскому роду, происходившему из Нормандии, из окрестностей Эврё. Представители этой семьи сосредоточили в своих руках обширные владения в Корнуолле с центром в замке Форрабери и находились в свойстве с графами Девона. Отец Уильяма, носивший то же имя, занимал должность шерифа Корнуолла; мать, Изабелла, была дочерью и одной из двух наследниц Джона де Мельса, 4-го барона Мельса из Ист-Беркхемпстэда (Херефордшир) и феодального барона Норт-Кэдбери (Сомерсет).

Уильям родился 1 сентября 1337 года в замке Ботелет в Корнуолле. Он стал номинальным наследником отца в 1349 году, в возрасте 12 лет, но вступил в свои права только десятью годами позже, с наступлением совершеннолетия. Начиная с 24 февраля 1368 года его вызывали в парламент как Willelmo de Botreaux; это событие считается началом истории баронии Ботро. Последний вызов Уильяма в парламент датируется 12 сентября 1390 года.

В 1359 году Уильям участвовал в походе в Саксонию, в 1380 году — в экспедиции на Пиренейский полуостров, целью которой было поддержать Португалию в её войне с Кастилией.

Барон Ботро умер 10 августа 1391 года.

Семья 
Уильям де Ботро был женат на Элизабет Добене, дочери Ральфа Добене, 2-го барона Добене. В этом браке родились Уильям (1367—1395), 2-й барон Ботро, и Джон.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Ботро
Бароны Англии XIV века
Род Ботро